Евдокимов Михаил:
 Евдокимов, Михаил Владимирович (1980—2000) — гвардии рядовой ВС РФ, удостоен ордена Мужества.
 Евдокимов, Михаил Николаевич (род. 1959) — российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.
 Евдокимов, Михаил Сергеевич (1957—2005) — российский юморист, актёр, губернатор Алтайского края.